Jméno a příjmení Václav Vokál má více nositelů:

 Václav Vokál (kanoista) (* 1933) – český a československý sportovec, závodní kanoista z 50. a 60. let 20. století
 Václav Vokál (politik) (* 1933) – český a československý politik z Českokrumlovska, bezpartijní poslanec FS po sametové revoluci